A lokalizáció vagy lokalizálás köznapi értelemben valamely esemény, történés, tárgy, élőlény helyének megállapítását takarja.

A kifejezést speciális jelentéstartalommal az alábbi szakterületeken ismerik és használják:
Lokalizáció (neurológia): A mentális funkciókért felelős agyi területek behatárolása.
Lokalizáció (gazdaság): A globalizáció ellentéteként termékek, eljárások stb. igazítása a helyi adottságokhoz.
Lokalizáció (vízvédelem): Árvíz vagy belvíz továbbterjedésének megakadályozása.
Lokalizáció (tűzvédelem): Tűz továbbterjedésének megakadályozása.
Lokalizáció (informatika): Szoftver honosítása, átírása helyi nyelvre.
Lokalizálás (matematika): egy gyűrű lokalizálása egy multiplikatívan zárt halmaznál vagy speciálisan egy prímideálnál